Belmeken steht für:

 Kraftwerk Belmeken, Wasserkraftwerk in der Oblast Pasardschik, Bulgarien
 Talsperre Belmeken, Stausee in der Oblast Pasardschik, Bulgarien